Mijači (Brestovac), een plaats in de Kroatische gemeente Brestovac
 Mijači (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo